Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Mogielnicki – polski tekściarz
 Andrzej Mogielnicki – polski farmaceuta

Zobacz też 
 Dekanat mogielnicki